Mastricht ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Mastricht (1639–1721), deutscher Rechtsgelehrter und Syndicus von Bremen
 Petrus van Mastricht (1630–1706), deutscher Philologe und reformierter Theologe

siehe auch:
 Maastricht